40-й Кубок Америки был сыгран по формуле предыдущего розыгрыша, кроме сборных команд КОНМЕБОЛ на него вновь были приглашены 2 команды гостей —  и , чтобы довести число участников до 12. 12 команд, разбитые на 3 группы по 4 команд, в однокруговом турнире определяли 8-х участников плей-офф (3 победителя групп, 3 команды, занявшие вторые места, и 2 лучших команды, занявших третьи места), которые попадали в четвертьфиналы. По ротационному принципу хозяйкой чемпионата стала Колумбия.

До проведения турнира состоялись 3 рассмотрения проблем безопасности в Колумбии, в какой-то момент было даже объявлено об отмене турнира, Венесуэла предложила провести чемпионат у неё, однако КОНМЕБОЛ всё-таки решился провести чемпионат в Колумбии. Ссылаясь на сложности в обеспечении безопасности своих футболистов и на полученные ими угрозы,  отказалась от участия в турнире. Перед самым чемпионатом её примеру последовала и . Для поддержания числа участников срочно были приглашены ещё 2 страны —  и , причём последняя успела появиться уже после начала чемпионата на самолёте ВВС Колумбии.

Стадионы

Составы команд

Первый этап

Группа A

Группа B

Группа C

Команды, занявшие третьи места в группах 
В конце группового этапа было проведено сравнение между командами, занявшими третье место в своих группах. Две лучшие команды вышли в четвертьфинал. Ими оказались сборная Уругвая и сборная Перу.

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Бомбардиры 
6 мячей
  Виктор Аристисабаль

5 мячей
  Пауло Ванчопе

3 мяча

  Амадо Гевара

  Сауль Мартинес

  Кристиан Монтесинос

2 мяча

  Денилсон
  Харед Борхетти

  Виргилио Феррейра

  Агустин Дельгадо

1 мяч

  Алекс
  Жулиано Беллетти
  Гильерме
  Хуниор Исагирре
  Эудалио Арриага
  Херардо Бедойя
  Фредди Грисалес
  Иван Кордоба
  Джованни Эрнандес
  Стивен Брайс
  Роландо Фонсека

  Хесус Арельяно
  Альберто Гарсия Аспе
  Даниэль Осорно
  Гидо Альваренга
  Сильвио Гарай
  Хосе дель Солар
  Абель Лобатон
  Роберто Ольсен
  Хуан Пахуэло
  Джо Бисера
  Пабло Лима

  Родриго Лемос
  Андрес Мартинес
  Карлос Моралес
  Ричард Моралес
  Эрнесто Хавьер Чевантон
  Марсело Корралес
  Рейнальдо Навия
  Эдисон Мендес
  Анхель Фернандес
  Клебер Чала

Лучший игрок турнира 
  Амадо Гевара

Турнирная таблица 
Ниже представлена сводная таблица команд на Кубке Америки. Если в матчах на вылет после окончания основного времени счёт равный, то обе команды получают по одному очку.

Примечания

Ссылки 
 Кубок Америки 2001 на RSSSF

Кубок Америки по футболу
Футбол в Южной Америке в 2001 году
Июль 2001 года
Международные соревнования по футболу в Колумбии